Mio est un prénom japonais, mais peut aussi désigner les thèmes ci-dessous :

Abréviations, sigles et symboles 
 Mio, symbole d'unité du mébioctet valant 1 048 576 ( = 220) octets.
 Mio, une abréviation non normalisée pour million.
 Mio, le nom du réseau de bus de la ville de Millau et de Creissels.
 MIO, Institut méditerranéen d'océanologie.
 MIO, Masivo Integrado de Occidente, Réseau de bus urbain de Cali (Colombie).
 MIO, Messagerie Interne Omnivox.

Marques 
 MIO, marque déposée en Belgique : Mio est une marque de glaces belges commercialisée en Europe.
 Mio, marque déposée pour la commercialisation d'assistants de navigation personnels (PDN) de marque Navman.

Nom 
 MIO, une chanteuse japonaise.

Toponyme 
 Mio, communauté non incorporée située dans l’État américain du Michigan.

Patronyme 
 Daniel Mio (1941-2021), enseignant et homme politique français.
 Michael Mio-Nielsen (1965-), footballeur danois.

Personnages  
 Mio Mao, série d'animation télévisée pour enfants des années 1970.
 Mio Akiyama, personnage du manga et de la série animée K-ON!.
 Mio Amakura, protagoniste du jeu vidéo Project Zero II: Crimson Butterfly ou Fatal Frame II: Crimson Butterfly.

Divers 

 , adjectif possessif italien et espagnol : mon, ma.

Notes et références 

Homonymie de patronyme